Влади́мир Григо́рьевич Дацы́шен (род. 15 мая 1964 года, Красноярск, СССР) — российский историк, востоковед, китаевед, специалист в области истории взаимоотношений России, Монголии, Китая и Японии в XIX — первой половине XX в., этнической  истории народов Южной Сибири, китайской и японской миграции в России. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Родился 15 мая 1964 года в Ленинском районе Красноярска в рабочей семье. Отец — Григорий Иванович Дацышен, родом из крестьян Украины, имеет высшее образование, поднимал целину в Казахстане, работал на стройках и ведущим инженером-технологом на Красноярском машиностроительном заводе. Мать — Нина Георгиевна Дацышена (Лалетина, Сазонова), родом из чалдонов Красноярского края.

В 1981 году окончил среднюю школу и работал слесарем механосборочных работ на заводе «Красмаш», а также воспитателем в пионерском лагере предприятия.

В 1982—1984 годы проходил срочную службу в Вооружённых Силах СССР в Краснознамённом Дальневосточном военном округе, где первый год был радиотелеграфистом и каменщиком, а второй — начальником радиостанции большой и средней мощности. Именно тогда возник интерес к Китаю.

В 1989 году с отличием окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического института по специальности «История, обществоведение и советское право. Преподаватель истории.» Сам В. Г. Дацышен вспоминал, что его «пытались в приёмной комиссии отговорить, уговорить забрать документы и перевестись на „физвос“, убеждая, что интеллект вернувшихся из армии бывших слесарей не предназначен для совместного обучения с детьми партэлиты и учителей. Я поверил, но из вредности остался на истфаке, который в 1989 г. закончил с красным дипломом по специальности учитель истории, обществоведения и права».

В 1986—1989 годах работал учителем истории в школе.

С 1989 года по настоящее время преподаёт в КГПУ имени В. П. Астафьева, пройдя путь от ассистента до профессора кафедры всеобщей истории, а также заведующим кафедрой востоковедения Железногорского филиала.

В 1990-е годы также работал учителем в средних школах Красноярска, читал курсы лекций по правовым дисциплинам в филиалах московских вузов и выезжал на экзаменационные сессии в различные посёлки на севере Красноярского края и на Байкало-Амурской магистрали.

В 1992—1995 годах учился в заочной аспирантуре при Иркутском государственном педагогическом университете.

В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Проблемы истории российско-китайских отношений» по специальности 07.00.03 — Всеобщая история.

С 1997 года работал на кафедре восточных языков факультета современных иностранных языков Красноярского государственного университета, где преподавал историю Востока, страноведение Китая.

В 2000 году прошёл стажировку в Институте востоковедения РАН.

В 2001 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Российско-китайские отношения в 1881—1903 гг.» по специальности 07.00.03 — Всеобщая история.

В 2003 году повышал квалификацию на летней сессии Методологического института международных отношений «Философия международных отношений», организованного Научно-образовательным форумом по международным отношениям при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США) (регистрационный номер Диплома Л-03-8). Кроме того, проходил повышение квалификации в Институте востоковедения РАН, Институте восточных рукописей РАН, университетах Тулузы и Нагои.

С 2005 по 2021 год — профессор и заведующий кафедрой всеобщей истории Красноярского государственного университета (ныне — Сибирского федерального университета).

С апреля 2021 года — профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций СФУ. 

Был профессором кафедры китаеведения Благовещенского государственного педагогического университета.

Работал научным сотрудником Института истории СО РАН.

Член диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Красноярском государственном педагогическом университете. Входил в состав экспертного совета ВАК РФ по истории (2013—2016).

Член редакционной коллегии «Известий Иркутского государственного университета».

Владеет китайским и японским языками. Увлекается археологией.

Автор около 350 научных публикаций (в том числе 15 авторских и 8 коллективных монографий, а также 4 учебников).

Научная деятельность 
В. Г. Дацышен занимается исследованием различных вопросов новой и новейшей истории Китая и Японии, а также Центральной Азии и Сибири,  международных и межнациональных отношений в Азии, миграционных процессов в Евразии,  межкультурной коммуникации и трансграничного взаимодействия. В свои работах часто рассматривает глобальные проблемы всеобщей истории в их связи или через призму истории Красноярского края и Центральной Сибири. 

В 1985—1993 и 1996 годах принимал участие в работе античных археологических экспедиций.

В 1997 и 2003 годах принимал участие в работе археологических экспедиций ИИАЭ ДВО РАН на Дальнем Востоке.

Работал в архивах, музеях и библиотеках почти всех 10-ти крупных городов Сибири и Дальнего Востока, а также научных центрах России, Украины, Монголии, Китая и Японии. Получал гранты за научные работы.

Выступал с научными докладами и публичными лекциями во многих городах России, а также за рубежом — в городах Ховд и Улан-Батор (Монголия), Харбин и Тяньцзинь (КНР), Саппоро, Нагоя, Осака (Япония), а также в Великобритании, Казахстане, Польше, США, Украине и Франции, в университетах Португалии, Франции, Германии, Польши, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Китая, Японии. Выступал в качестве оппонента в диссертационных советах Абакана, Алма-Аты, Барнаула,  Владивостока, Волгограда Иркутска, Казани, Кемерово и Томска. Многие годы читает курсы лекций в Пекинском педагогическом университете (Бэйшида), а также университетах Благовещенска и Новосибирска.

Награды 
 7 марта 2002 года указом губернатора Красноярского края А. И. Лебедя присвоено звание «Преподаватель года высшей школы Красноярского края».

Научные труды

Книги

Монографии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Главы в коллективных монографиях

Пособия 

 
  (Рекомендовано Дальневосточным РУМЦ в качестве учебного пособия для студентов).
 
  (Рекомендовано Дальневосточным РУМЦ в качестве учебного пособия для студентов).

Статьи

В зарубежных и международных изданиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (Datsyshen V.G. Migrant workers in the East of Russia: scale of presence, perspectives and problems // «A bridge across the Amur river». International Migration and Migrants in Siberia and the Far East — M., Irkutsk, 2004).

В журналах по списку ВАК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (отрывок)

В других журналах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( копия)
 
 
 Дацышен В. Г. Рецензия: Скажутин Д. В. Становление сестринского дела в Забайкалье: 1900—1905 гг. — Издательские решения, 2017 // Северные архивы и экспедиции. — 2018. — T. 2. — № 1. — С. 65—67.

Материалы конференций

Лекции 
 Дацышен В. Г. К проблеме причин и целей российской экспансии в Маньчжурии в конце XIX в. // Материалы семинара «Азия в России/Россия в Азии», Центр славянских исследований при Университете Хоккайдо 18-19 марта 2006 г. (Vladimir Datsyshen (Krasnoyarsk State Pedagogical Institute, Russia) "A Study about Reasons and Purposes of Russian Expansion into Manchuria in the End of the 19th Century, " Slavic Research Center, Hokkaido University March 18-19, 2006.)

Интервью

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дацышен В. Г. Японцы в Красноярске в конце XIX — начале XX в. // Ассоциация японоведов, 09.10.2012

Преподаватели Сибирского федерального университета
Преподаватели Красноярского педагогического университета
Историки России
Синологи России
Выпускники Красноярского педагогического университета
Преподаватели Благовещенского педагогического университета
Авторы энциклопедий и словарей
Историки Красноярска
Сотрудники ИИ СО РАН